Zkratka (značka) DAP může znamenat:
 daňové přiznání – pro daň z příjmů
 Dlaždičsko asfaltérské práce – obor prací a i stejnojmenná firma
 "dusičnan amonný + palivo" – česká zkratka pro amonledkové trhaviny
 Delivery at Place – doložka INCOTERMS, podle které je prodávající odpovědný za doručení zboží do jmenovaného místa určení.
 Directory Access Protocol – Directory Access Protocol (DAP) je standard počítačových sítí, vydaný instituty ITU-T a ISO v roce 1988 pro přístup k adresářové službě X.500.
 Digital Archive Project – on-line spolupráce, která poskytuje poradenství a podporu pro zájemce publikování televizních programů, které nejsou vyrobeny nebo distribuovány prostřednictvím proudu distribuce obsahu.
 Digital Audio Player – elektronické zařízení, které podporuje přehrávání uloženého digitálního zvuku.
 Difúzně axilární poranění
 Distributed Array Processor – první komerční, masivně rozšířené, paralelní počítače. (ICL/Active Memory Technology/Cambridge Parallel Processors)
 Domain Application Protocol – uvádí právní interakce mezi spotřebitelem a sadou zdrojů, zapojených do obchodního procesu.
 Download Accelerator Plus – správce stahování, aplikace vytvořená pro zvýšení rychlosti stahování souborů.
 Draw-a-Person test – psychologický test, určený ke zkoumání kognitivního nebo emocionálního stavu dětí.
 Deutsche Arbeiterpartei – Německá dělnická strana založená Antonem Drexlerem, Karlem Harrerem a Gottfriedem Federem, jejímž členem byl od roku 1919 Adolf Hitler. Předchůdce krajně pravicové "Národně socialistické" NSDAP.
 Dům armády Praha = Palác Bajkal = budova na Vítězném náměstí v Dejvicích